Жеравна () — село в Болгарии. Находится в Сливенской области, входит в общину Котел. Население составляет 430 человек.

География 
Село Жеравна находится в горной местности, в средней части Балканских гор, недалеко от города Котел. Высота над уровнем моря составляет около 600 метров. Минимальная температура (январь) составляет около −10 °C, максимальная температура (июль) составляет около 32 °C.

Достопримечательности 
Жеравна является архитектурным заповедником и входит в список . В селе сохранилось около 200 деревянных домов, построенных в эпоху Болгарского национального возрождения. В селе расположены дома-музеи Савы Филаретова, Йордана Йовкова и Роисси Чорбаджи; также имеется читалиште «Единство».

Политическая ситуация 

В местном кметстве Жеравна, в состав которого входит Жеравна, должность кмета (старосты) исполняет Галя Недева (Реформистский блок).

Кмет (мэр) общины Котел — Коста Каранашев (ГЕРБ).

Известные уроженцы 

 Тодор Икономов (1835—1892) — политический деятель.
 Йордан Йовков (1880—1937) — писатель-прозаик.
 Сава Филаретов (1839—1910) — просветитель.

Фото

Ссылки 
 Официальный сайт села Жеравна 
 Статистика населения 

Сёла Сливенской области